Sydlig bergkasik (Cacicus chrysonotus) är en fågel i familjen trupialer inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Anderna i sydöstra Peru och nordvästra Bolivia (La Paz och Cochabamba).. Sydlig och nordlig bergkasik betraktas ofta som samma art.

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Trupialer
Fåglar i neotropiska regionen